Hay varios artículos que pueden referirse a Riaño:

Lugares 
 Riaño, municipio y localidad de la provincia de León, en Castilla y León (España).
  Riaño, localidad del Valle de Valdebezana en la provincia de Burgos, Castilla y León (España).
 Riaño, pedanía del municipio cántabro de Solórzano (España). 
 Riaño de Ibio, pedanía del municipio de Mazcuerras, en Cantabria (España).
 Riaño de Campoo, paraje de la Hermandad de Campoo de Suso en Cantabria, España. 
 Riaño, parroquia y localidad del concejo de Langreo (Principado de Asturias).

Embalse 
 Embalse de Riaño: en la cabecera del río Esla.

Personajes 
  Diego Riaño, arquitecto plateresco del Renacimiento.
  Facundo Riaño, historiador de arte español del siglo XIX.
 Juan Riaño. diplomático español (hijo del anterior).
  Antonio Riaño, militar español del siglo XVIII.
  Pedro Riaño, bibliógrafo, historiador y arqueólogo.
 Diego de Riaño y Gamboa, político español del siglo XVII.
  Claudio Riaño, futbolista argentino.
  Camilo Riaño, futbolista colombiano.